Premsa: 
 Deia, periòdic del País Basc.

 Geografia:
 Deià, municipi de Mallorca.
 Deia (Moçambic), localitat de Moçambic
 Deia (Romania), llogaret de la província de Suceava, a Romania.

Pàgines de desambiguació